O Campeonato Maranhense 2ª Divisão de 2004 definiu as duas vagas para a elite do  futebol maranhense. Classificaram-se Comerciário e Americano, respectivamente campeão e vice.

Participantes 

 Americano (Bacabal)
 Comerciário (São Luís)
 Nacional (Santa Inês)

2004
Futebol de 2004 no Brasil